(trois mille) est l'entier naturel qui suit  (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) et qui précède  (trois mille un).
  est le titre d'un film sorti en 2004 mettant en vedette l'acteur Bernie Mac.
 Le nombre  est quelquefois utilisé (souvent dans une intention comique) pour représenter une année dans un futur lointain. Par exemple, les événements de la série télévisée américaine Futurama se déroulent en l'an 3000.
 Ce nombre apparaît aussi dans le titre de la série comique américaine .
André 3000 est aussi un des pseudonymes d'André Benjamin, ou André Ice cold 3000, membre du duo de rap OutKast.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Nombres 3 000 à 3 999

Entier naturel